El Cepillo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Cepillo, Gutiérrez Zamora, ort, 
 El Cepillo, Chiconamel, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar